Община Станари () —  община (муниципалитет) на севере Республики Сербской с центром в селе Станари.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения 13 населённых пунктов, составивших общину Станари составила 6 958 человек.

Этнический состав населения общины Станари по переписи 1991 года:
 Сербы — 9.606 (85.48 %)
 Хорваты — 1.162 (10.34 %)
 Мусульмане — 8 (0.07 %)
 Югославы — 250 (2.22 %)
 остальные, неопределённые и неопознанные — 212 (1.89 %)
всего: 11 238

Населённые пункты 
В состав общины c 2014 года входят 13 населённых пунктов, в том числе село Станари.

История 
Община создана в 2014 году из части общины града Добой.

Примечания 

Общины Республики Сербской